Az alábbi listában Európa gazdasági-politikai egyesülése, az Európai Unió 99 legnépesebb városa szerepel, elővárosok nélkül. A félkövérrel írt városok fővárosok.

A listán szereplő számadatokat óvatosan kell kezelni, mert az agglomerációs terület és a közigazgatási terület szerinti népesség között nagy eltérés lehet. Pl. Párizs az Európai Unió legnépesebb városi területe, de a táblázatban a közigazgatási határai szerinti, jóval alacsonyabb népessége szerepel.

(2022 előtt, a Brexitig London számított a legnépesebb városnak, a több mint 8 milliós lakosságával.)

Jegyzetek

Fordítás

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Európa legnépesebb városai

városok
Városok
Közigazgatási rekordok
Települések listái